Мануэль Понсе ():
 Мануэль Мария Понсе Бруссет (1874—1966) — президент Перу с 25 по 27 августа 1930 г.
 Мануэль Мария Понсе Куэльяр (1882—1948) — мексиканский композитор